Deva se poate referi la:

 Deva - un oraș în România, reședință a județului Hunedoara 
 Deva (Budism) - o ființă supraomenească din cosmologia budistă tradițională
 Deva (Hinduism) - o entitate supranaturală favorabilă din hinduism
 Deva (New Age) - forțele spirituale sau ființele din spatele naturii
 Deva Victrix - a fost un fortăreață și un oraș în provincia romană din Britannia
 Deva (râu) - un râu din nordul Spaniei, care curge prin Comunitățile Autonome Cantabria și Asturias

Vezi și 
 Diva (dezambiguizare)